Ходейда:

 Ходейда — портовый город в Йемене, на побережье Красного моря. Является центром мухафазы Ходейда.
 Ходейда — одна из 21 мухафазы Йемена.